Bendougou peut désigner :

 Bendougou, un village du département et la commune rurale de Sanaba, dans la province des Banwa et la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso.
 Bendougou, un village rattaché à la sous-préfecture de Yimbéring (ou Yembereng), dans la préfecture de Mali et la région de Labé en Guinée.